Here and Now (in inglese qui e ora) può riferirsi a:

Musica

Album
Here & Now degli America
Here and Now di Art Farmer e Benny Golson del 1962
Here and Now di Bobbie Eakes
Here and Now di Charlie Major
Here and Now di Darryl Worley
Here and Now di Ike Turner
Here and Now di Joe Dolan
Here and Now di Jose Mari Chan
Here and Now di Kenny Chesney del 2020
Here and Now dei Nickelback
hERE aND nOW di Peter Holsapple e Chris Stamey
Here and Now degli Sky Cries Mary
Here and Now dei The Wilkinsons
Here & Now degli The Idea of North
Here and Now dei Worlds Apart

Brani
Here and Now, singolo di Luther Vandross dall'album The Best of Luther Vandross... The Best of Love
Here and Now, singolo degli Steps dall'album Buzz
 Here and Now delle Client dall'album Client
 Here and Now dei The Ernies dall'album Meson Ray
 Here and Now dei Great Big Sea dall'album Fortune's Favour
 Here and Now degli Hed P.E. dall'album New World Orphans
 Here & Now delle Letters to Cleo dall'album Aurora Gory Alice
 Here and Now dei Ride dall'album Nowhere
 Here and Now dei Seether dall'album Holding Onto Strings Better Left to Fray
 Here and Now delle ZOEgirl dall'album Life

Gruppi
Here & Now, band inglese di progressive rock

Televisione
Here and Now – serie televisiva britannica del 1955 
Here and Now – serie televisiva statunitense trasmessa nel periodo 1961-1962 
Here and Now – serie televisiva statunitense trasmessa nel periodo 1992-1993
Here and Now - Una famiglia americana (Here and Now) – serie televisiva statunitense del 2018